РБ, RB — аббревиатура, может означать:

География 
 РБ — Республика Башкортостан.
 РБ — Республика Беларусь.
 РБ — Республика Болгария.
 РБ — Республика Бурятия.

Прочее 
 РБ — радиационная безопасность.
 РБ — районная больница.
 «РБ Лейпциг» — футбольный клуб в Германии.
 «РБ» («Рейтинг букмекеров») — международный спортивный интернет-портал.
 РБ — радиостанция батальонная

В латинице 
 Rb — химический элемент рубидий.
 Regionalbahn — категория железнодорожных поездов в Германии.
 Radio Bremen — немецкое радио.
 R&B — ритм-энд-блюз, стиль популярной музыки.
 Red Bull